She Is Only Sleeping — перший студійний альбом Бена Купера, що вийшов у 2007 році в США.
До альбому увійшли 12 композицій.

Список пісень 
 The Sneetches 3:46 
 Gloria 3:32 
 Discovery Lane 3:15 
 Away From Home 4:07 
 Tell Me Something 3:05 
 She Is Only Sleeping 4:54 
 Breakdown 3:26 
 Hold On Me 2:55 
 Blue Skies 1:47 
 I Hope You Thought Of Me Tonight 4:24 
 Lady, Lady 3:08 
 If The World Were A City 3:50

Джерела 
http://www.lastfm.ru/music/Ben+Cooper/She+Is+Only+Sleeping

Дебютні альбоми 2007
Музичні альбоми за алфавітом
Музичні альбоми 2007
Альбоми американських виконавців
Альбоми інді-попу